Le snark est un animal de fiction inventé par Lewis Carroll dans La Chasse au Snark (The Hunting of the Snark, 1876). Son nom a été repris dans des domaines très différents.

Fiction 
 Le Snark est le nom du bateau de Jack London, repris dans le nom de son roman La Croisière sur le Snark (The Cruise of the Snark, 1911)
 Snark Saga est une bande dessinée de Patrick Cothias et Philippe Sternis parue en 1982 et 1983
 Le Chasseur de Snark (Hunting the Snark) est une histoire de Mike Resnick, Prix Nebula du meilleur roman court et Prix Hugo du meilleur roman court en 2000, parue dans Hunting the Snark and Other Short Novels en 2002
 Un snark est un ubionaste (unité biologique de navigation stellaire), un immense vaisseau interstellaire biologique créé par ingénierie génétique, devenu hors de contrôle dans la nouvelle Jonas de Gérard Klein, publiée dans le recueil La Loi du talion en 1973

Musique 
 Snark est une chanson du groupe Louise Attaque

Mathématiques 
 Un snark est un certain type de graphe. 
 De nombreux snarks portent un nom : snark double étoile, snarks fleurs, snark de Szekeres, snark de Watkins…
 Il existe aussi un théorème du snark

Éducation 
 Le Snark est un service résidentiel et une institution d'enseignement spécialisé en Belgique.

Informatique 
 SNARK est à la fois un langage de programmation déclaratif et un moteur d'inférence développé par Jean-Louis Laurière.

Biologie 
 SNARK est l'autre nom du NUAK2, une protéine

Édition 
 Snark est le nom de la collection publiée uniquement au format numérique de Bragelonne.

Jeu vidéo 
 Le snark est une des créatures de Half-Life

Domaine militaire 
 Le SM-62 Snark est un missile de croisière
 Le  est un avion expérimental britannique de la fin de la Première Guerre mondiale

Notes et références